Bucklige Welt ist:

 Bucklige Welt (Niederösterreich), Hügelregion am Rand der Alpen
 Oberbergischer Kreis (Bergisches Land)